Жизне́вський — білоруське (), польське () прізвище.

  (1819—1896) — російський археолог з польського роду 
 Жизневський Михайло Михайлович (1988—2014) — Герой України, учасник Євромайдану
 Жизневський Тихон Ігорович (нар. 1988) — російський актор

Див. також 
 

Білоруські прізвища
Польські прізвища